Tenisový turnaj ATP Farmers Classic 2010 se konal ve dnech 26. července - 1. srpna v americkém Los Angeles venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
{| class="wikitable"
!Tenista (kolo vyřazení)
!Stát
!Žebř. ATP
!Nasazení
|-
| Andy Murray (finále)
|  Spojené království
| 4
| 1
|-
| Sam Querrey (vítěz)
|  USA
| 20
| 2
|-
| Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
|  Kypr
| 25
| 3
|-
| Feliciano López (semifinále)
|  Španělsko
| 26
| 4
|-
| Ernests Gulbis (2. kolo)
|  Lotyšsko
| 28
| 5
|-
| Janko Tipsarević (semifinále)
|  Srbsko
| 45
| 6
|-
| Horacio Zeballos (1. kolo, odstoupil)
|  Argentina
| 47
| 7
|-
| Mardy Fish (odstoupil)
|  USA
| 49
| 8
|-
|}

 Nasazení dle žebříčku ATP z 19. července 2010.

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  James Blake
  Andy Murray
  Ryan Sweeting

Následující hráč získal výjimku pro start v hlavní soutěži:
  Kevin Anderson

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Ilija Bozoljac
  Somdev Devvarman
  Steve Johnson
  Giovanni Lapentti (jako šťastný poražený)
  Tim Smyczek

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Mužská čtyřhra 
 Nasazení 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Martin Damm /  Michael Kohlmann (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
LA Tennis Open
Tenis v USA v roce 2010